Ел Пасифико има више значења:

 Ел Пасифико (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пасифико (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пасифико (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пасифико (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пасифико (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пасифико (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пасифико (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пасифико (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пасифико (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пасифико (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пасифико (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пасифико (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пасифико (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику